Залик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Залик, Григорий Георгиадес (1785—1827) — греческий писатель.
 Залик, Конрад Мейер (1839—1926) — американский юрист и политический деятель, член Демократической партии, седьмой губернатор штата Аризона с 1885 по 1889 год.